Имброс може да се отнася за:

 Имброс – остров в Егейско море, част от Турция;
 Имброс (дем Сфакия) – село на остров Крит в Гърция;
 Имброс (пролом) – каньон на остров Крит в Гърция.
 Имброс (кон) – американски чистокръвен състезателен кон